Вальдастильяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Херте. Занимает площадь 8,1 км². Население — 368 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Касереса